USS Wyoming je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wyoming (1860.) 
 USS Wyoming (BM-10)
 USS Wyoming (BB-32) 
 USS Wyoming (SSBN-742)

Wyoming